Estação Parc (Metro de Bruxelas) — estação de Metro de Bruxelas, Bélgica
 Estação Parc (Metrô de Montreal) — estação de Metrô de Montreal, Canadá

Parc